Пароходное общество «Русь» — пароходная компания в Российской империи, осуществлявшая пассажирские и грузовые перевозки по Волге и её притокам, а также по Каспийскому морю в период с 1908 по 1918 год.

История 
Товарищество на вере, впоследствии преобразованное в акционерное общество, пароходное общество «Русь» было создано 5 февраля 1908 года. Учредителями акционерной компании являлись крупные саратовские купцы В. Ф. Лапшин и Д. В. Сироткин, а также царицынские купцы И. Г. Старцев и Т. М. Канавин. Правление Общества расположилось в Царицыне, во главе его встал Тимофей Михайлович Канавин. Основной капитал пароходного общества «Русь» составлял 800 тысяч рублей, поделённый на 3200 акций номиналом по 250 рублей каждая. Флот пароходного общества насчитывал . В акционерное общество товарищество преобразовалось в 1910 году, его устав был утвержден 5 февраля 1910 года.

К 1911 году Пароходное общество «Русь» осуществляло пассажирские перевозки на Волге от Рыбинска до Астрахани, а также грузовые на Каме, Оке, Москве-реке и на Каспийском море. Этому Обществу принадлежало 80 пристаней и множество складов для хранения грузов. В пароходной компании уделяли большое внимание к качеству пассажирских перевозок. Так в расписании движения пассажирских судов 1911 года сообщалось:

«Пассажирские пароходы общества „Русь“ двухэтажные американского типа с электрическим освещением и паровым отоплением. К услугам пассажиров на всех пароходах имеются аптеки, библиотеки, газеты, пианино и семейные каюты, буфеты с первоклассными кухнями, ванны и, по желанию, постельное белье. Пассажирские билеты продаются, а клади принимаются на всех пристанях и пароходах общества „Русь“, а также на станциях железной дороги в Нижнем Новгороде и Рыбинске. Багаж пассажиров, купивших билеты на станциях железной дороги, на пароходы общества доставляется бесплатно.»

Привлекали пассажиров также тарифы компании, которые были ниже других. Агенты «Руси» работали на пристанях Москвы и Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Баку и крупных городов на Волге.

Доходы пароходного общества «Русь» росли, и в 1913 году оно приобрело «Верхне-Волжское пароходство Кашиной» (судовладелец Мария Капитоновна Кашина) за 1 миллион 300 тысяч рублей.

После Октябрьской революции, в 1918 году, пароходное общество было национализировано, но принадлежащие ей пароходы продолжали функционировать ещё много лет. Самый последний пароход компании, спущенный на воду в 1913 году — «А. П. Мещерский», переименованный впоследствии в «Богатырь», был выведен из состава советского речного флота только в 1972 году.

Фотогалерея

Литература 
 Волжско-Камская справочная книжка. Казань. 1904 год.

Примечания

Литература

Ссылки 
 РУСЬ пароходное общество (1900) 
 Царицынские пароходства 
 Флот акционерного пароходного общества «Русь»
 Каталог дореволюционных пассажирских судов Волжского бассейна 

Судоходные компании Российской империи